VI чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с 22 сентября 1996 по 29 марта 1997 года с участием 12 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из двух этапов. На первом этапе 12 команд провели однокруговой турнир. На втором этапе команды разделилисьи провели турниры за 1—8 и 9—12 места.

Впервые для определения чемпиона понадобилось провести дополнительный «золотой матч».

1 этап 

 За победу командам начислялось 2 очка, за поражение — 1, за неявку — 0.
 При равенстве очков преимущество у команд, имеющих лучшие показатели в личных встречах.

2 этап

За 1—8 места 

 На втором этапе учитывались очки, набранные на первом этапе.

Дополнительный матч за 1-е место

Призёры 
 «Дорожник-СКА» (Одесса): Андрей Ткаченко, Сергей Пересунчак, Вячеслав Нирка, Геннадий Наложный, Игорь Зайцев, Вячеслав Гулин, Александр Подтынченко, Игорь Дёгтев, Евгений Нирка. Главный тренер — Виктор Михальчук.

 «Азот» (Черкассы): Александр Иванов, Валерий Копылов, Алексей Колесецкий, Дмитрий Деревянченко, Алексей Лукьянов, Гринёв, Олег Белик, Сергей Живоложный, Андрей Перепадя, Олег Гавалешко. Главный тренер —Юрий Локтев.

 «Стирол» (Горловка).

За 9—12 места 

 На втором этапе учитывались очки, набранные на первом этапе.

Первая лига

За 1—8 места

Вторая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1996 год в волейболе
1997 год в волейболе